Арзу Гейбуллаева (Арзу Гейбулла; ; ) — азербайджанский колумнист, блоггер и журналист ряда изданий, в частности «Аль-Джазира», Foreign Policy и «Агос». Включена Би-би-си в список 100 Women («100 женщин») 2014 года.

Поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта. Её позиция по карабахскому конфликту и сотрудничество с армянской газетой «Агос» стали причиной травли и угроз в её адрес. В связи с этим она вынужденно проживает в Стамбуле.

Биография 
Родилась 1 августа 1983 года в Баку. Её отец профессор, ректор и бывший советник премьер-министра Турции Гейбулла Гейбуллаев.

Гейбуллаева получила степень бакалавра международных отношений в Билькентском университете в Анкаре, после чего училась в Лондонской школе экономики и политических наук, где получила степень магистра в области глобальной политики.

Карьеру исследователя Гейбуллаева начала в Oxford Business Group в Лондоне. Участвовала в различных проектах в Африке и Азии, проводила анализ рынка Ливии. Работала в Национальном демократическом институте по международным вопросам в Баку. Работая в институте, сотрудничала с азербайджанскими политиками и общественными деятелями.

С 2007 года работает в Стамбуле в аналитическом центре Европейская инициатива стабильности. В сентябре 2008 года начала вести свой блог под названием «Flying Carpets and Broken Pipelines». С 2009 года пишет для аналитического центра Osservatorio Balcani e Caucaso, базирующегося в Италии. В 2009 году начала заниматься журналистикой, написав совместный репортаж с журналистом из Армении о жизни грузинского посёлка, где мирно сосуществуют армяне и азербайджанцы.

С 2011 года — содиректор организации Imagine Center for Conflict Transformation, которая пытается наладить диалог между армянами и азербайджанцами. Является главным редактором интернет-издания Neutral Zone, которое способствует культурному и социальному взаимодействию, а также разрешению конфликтов между армянами и азербайджанцами.

С 2013 года Гейбуллаева пишет для армянской газете «Агос», издающейся в Стамбуле. В издание она занимается освещением событий в Азербайджане и азербайджано-турецких отношений. В том же году она стала младшим научным сотрудником американского аналитического центра Исследовательский институт внешней политики. После начала сотрудничества с армянской газетой «Агос» в ряде СМИ Азербайджана и социальных сетях началась травля журналистки и обвинения её в предательстве и «космополитизме», в связи с чем, она в 2014 году покинула страну и переехала в Стамбул.

В 2014 году она была включена в список 100 Women («100 женщин») по версии Би-би-си. Становилась обладателем журналистской стипендии Вацлава Гавела на Радио «Свобода» в Праге.

Проживает в Стамбуле. Владеет английским, азербайджанским, турецким и русским языками.

Взгляды 
Критикует власти Азербайджана за нарушения прав человека в стране. В 2014 году подписала совместное письмо деятелей Азербайджана и Армении с требованием прекращения боевых действий в Карабахе.

За сотрудничество с армянской газетой «Агос» Гейбуллаева получала в свой адрес многочисленные угрозы в социальных сетях от пользователей из Азербайджана. В интервью изданию Global Voices она заявила, что её заклеймили как «предательницу» и угрожают смертью не только ей, но и членам семьи. В декабре 2020 года Европейская федерация журналистов сообщила, что Гейбуллаевой начали угрожать после публикации материала в издании AzLogos, где утверждалось, что она якобы не уважает жертв Карабахской войны. В связи с угрозами Гейбуллаева не посещает Азербайджан, оставаясь жить в Турции.

Угрозы в её адрес осудил ПЕН-клуб и его дочерние организации в Англии и США. ПЕН-клуб призвал правительства Азербайджана и Турции «обеспечить её безопасность и расследовать все угрозы насилия в её адрес». Организация Index on Censorship также осудила угрозы и призвала «международное сообщество оказать давление на Азербайджан, дабы он уважал свободу слова».

История Гейбуллаевой стала одним из сюжетов документального фильма «Тёмное место».

Примечания 

Выпускники Билькентского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Журналистки Азербайджана
Правозащитники Азербайджана